L'édition 2018 du tournoi de tennis de Lyon se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Dominic Thiem remporte l'épreuve en simple, Nick Kyrgios et Jack Sock celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Leonardo Mayer, de l'Australien John Millman, du Français Jo-Wilfried Tsonga, des Russes Karen Khachanov et Daniil Medvedev, du Serbe Viktor Troicki et du Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Mikhail Kukushkin, Federico Coria, John Millman, Cameron Norrie, Dušan Lajović, Joris De Loore et Calvin Hemery.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, le Slovaque Filip Horanský () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant son premier top 50 João Sousa.

Lauréats 

L'Autrichien Dominic Thiem remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Gilles Simon.

En double, Nick Kyrgios et Jack Sock décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Roman Jebavý et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Lyon
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

Lyon
ATP 2018
Tennis en France en 2018
Tennis en mai 2018